Репортёр — профессия. Другие значения:

Техника 
 «Репортёр» — советский фотоаппарат.
 «Репортёр» — советские портативные магнитофоны.
 «Репортёр» (Riporter) — венгерские портативные магнитофоны.
 «Репортёр» — разновидность фотоаппарата Leica.

Художественные произведения 
 «Репортёр» — роман Юлиана Семенова, впервые опубликованный в 1987 году.
 «» — японский фильм режиссёра Митихито Фудзии, вышедший в 2019 году и получивший премию Японской киноакадемии.

Другое 
 «Репортёр 73» — городской информационный телеканал в Ульяновске.